Rahmaninov este un nume de familie din Rusia, Ucraina și Republica Moldova care se poate referi la:
 Ivan Rahmaninov, literat rus, traducătorul lui Voltaire
 Ivan Rahmaninov, mecanic rus și ucrainean, profesor la Universitatea din Kiev
 Serghei Rahmaninov, compozitor ruso-american 
 Rahmanov, dirijor sovietic din Moldova, conducătorul orchestrei de instrumente populare ruse de la Universitatea de Stat din Chișinău